Trattato di San Pietroburgo (1723) – siglato il 21 settembre 1723 da Impero russo e Impero safavide a conclusione della guerra russo-persiana
Trattato di San Pietroburgo (1762) – siglato il 5 maggio 1762 tra Impero russo e Regno di Prussia a conclusione della guerra dei sette anni
Trattato di San Pietroburgo (1805) – siglato l'11 aprile 1805 tra Impero russo e Regno Unito
Trattato di San Pietroburgo (1812) – siglato il 24 marzo 1812 tra Impero russo e Svezia
Trattato di San Pietroburgo (1825) – siglato il 15 marzo 1825 tra Impero russo e Regno Unito
Trattato di San Pietroburgo (1834) – siglato il 29 gennaio 1834 tra Impero russo e Impero ottomano
Trattato di San Pietroburgo (1875) – siglato il 7 maggio 1875 tra Impero russo e Impero giapponese
Trattato di San Pietroburgo (1881) – siglato il 24 febbraio 1881 tra Impero russo e Impero cinese